Топилина — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Топилина, Гелена Дмитриевна (род. 1994) — российская спортсменка (синхронное плавание), олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира. 
 Топилина, Светлана Владимировна (род. 1985) — российская легкоатлетка (бег на 100 метров с барьерами).